Kudu steht für:
 Kudu (Rugby), eine Rugby-Union-Mannschaft aus Namibia
 Kudu (Architektur), Fenster- oder Nischenform bei indischen Tempeln (auch chandrasala genannt)

Kudu ist der Name einiger Tierarten:
 Wasserkudu (Tragelaphus spekei), auch Sitatunga genannt
 Großer Kudu, eine von mehreren Arten der Gattung Strepsiceros 
 Kleiner Kudu (Ammelaphus imberbis)

Kudu ist der Familienname folgender Personen:
 Reet Kudu (* 1949), estnische Schriftstellerin, Choreografin und Übersetzerin